

Codici 
 A99 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Altro 
 Austin A99 – automobile della Austin Motor Company